Сан-Кристобаль-де-ла-Полантера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 24,58 км². Население — 866 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона